Die Dafabet English Open 2017 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2017/18 und wurden vom 16. bis 22. Oktober 2017 im Metrodome von Barnsley in England ausgetragen. Dort hatten bereits Qualifikationsrunden für andere Main-Tour-Turniere stattgefunden, erstmals war die nordenglische Stadt Veranstaltungsort eines kompletten Turniers. Die English Open waren der Auftakt zur zweiten Home-Nations-Serie, die im Vorjahr ins Leben gerufen worden war.

Sieger 2016 war Liang Wenbo. Er schied in der Runde der letzten 32 gegen seinen Landsmann Yan Bingtao aus. Das Finale erreichten Ronnie O’Sullivan und Kyren Wilson. O’Sullivan gewann mit 9:2 und holte sich seinen 29. Weltranglistentitel.

Liang Wenbo erzielte in Runde 2 das 132. offizielle Maximum Break. Bereits im Vorjahr hatte es bei dem Turnier ein 147er-Break gegeben. Für Liang war es bereits das zweite Maximum in seiner Karriere.

Preisgeld 
Für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie ist das Preisgeld gleich und liegt im Mittelfeld aller Main-Tour-Turniere. Im Vergleich zum Vorjahr blieb es unverändert. Sollte ein Spieler alle vier Turniere der Serie in einer Saison gewinnen, so bekommt er zusätzlich einen Sonderpreis von 1 Million Pfund.
 

 Für das Maximum Break wurden aus dem Jackpot („Rolling 147 Prize“) zusätzlich 40.000 £ ausgezahlt

Turnierergebnisse 
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl musste erstmals überhaupt bei einem Home-Nations-Turnier eine Vorqualifikation angesetzt werden. Dort traten vier ausgeloste Spieler der 129 Profis sowie zwei Wildcard-Spieler des englischen Verbands (David Lilley und Joe O’Connor) paarweise gegeneinander an. Die drei Sieger gingen mit den übrigen 125 Profis in die erste Runde. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

Vorqualifikation

WC = Wildcard-Spieler des englischen Verbands EASB

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Sowohl Ronnie O’Sullivan als auch Kyren Wilson hatten in dieser Saison bereits in einem Finale gestanden und beide hatten verloren. O’Sullivan hatte den besseren Start in das Match, Wilson konnte beim 1:1 und beim 3:2 noch dagegenhalten, dann zog der fünffache Weltmeister mit 6:2 zu Sessionende davon. Am Abend holte O’Sullivan den ersten umkämpften Frame und vollendete anschließend mit zwei Century-Breaks zu einem klaren 9:2-Sieg. Für Wilson war es die dritte Finalniederlage in Folge.

Century-Breaks 
Das höchste Break war das Maximum Break von Liang Wenbo. Insgesamt wurden 83 Breaks von 100 oder mehr Punkten gespielt, 20 mehr als im Vorjahr und auch deutlich mehr als bei allen bisherigen Home-Nations-Turnieren. 42 Spieler waren mindestens einmal erfolgreich, dem Sieger Ronnie O’Sullivan gelangen alleine 12 Centurys, vier davon erzielte er im Finale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2017
Home Nations Series
2017
Sportveranstaltung in Barnsley